Enchelycore är ett släkte av fiskar. Enchelycore ingår i familjen Muraenidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ålartade fiskar
Enchelycore